Натуральне число 1467
 1467 рік до нашої ери
 1467 рік нашої ери